Il singolare del torneo di tennis Buick Riviera Classic 1980, facente parte del WTA Tour 1980, ha avuto come vincitrice Andrea Jaeger che ha battuto in finale Hana Mandlíková 7-5, 4-6, 6-3.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (semifinali)
 Assente
 Billie Jean King (primo turno)
 Hana Mandlíková (finale)

 Wendy Turnbull (quarti di finale)
 Andrea Jaeger (campionessa)
 Kathy Jordan (quarti di finale)
 Virginia Ruzici (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Buick Riviera Classic 1980